Spanwijdte (management), aan hoeveel mensen een manager leiding geeft.
Spanwijdte (vlucht), de afstand in vliegende toestand tussen de twee vleugeluiteinden.